Александр Иванович Бандурко (род. 13 февраля 1947, Антрацит, Луганская область) — украинский футбольный функционер. Первый вице-президент Федерации футбола Украины. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (2004). Орден «За заслуги» III степени (2006).

Биография 
Отец шофёр (провел за рулем 45 лет), мама воспитывала четырёх детей.

В 1970 году окончил Луганский педагогический институт им. Т. Г. Шевченко по специальности «учитель физического воспитания». В 1989 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины.

Работал на комсомольской работе и в спортивных организациях. С 1982 года занимал должность заместителя Киевского городского совета «Динамо». Курировал женскую баскетбольную команду «Динамо». Полковник внутренних дел в отставке.

Со дня основания ПФЛ Украины (1996 год) и до избрания первым вице-президентом ФФУ (в 2000) работал в должности генерального директора ПФЛ.

Член Исполкома и Президиума ФФУ. Член Комитета программ помощи и Комиссии административных экспертов УЕФА.

Женат. Имеет двух дочерей.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Антраците
Футбольные функционеры Украины
Выпускники Национальной академии внутренних дел Украины
Выпускники Луганского национального университета